Amil
Amil (cantora)
All Money Is Legal - álbum musical também conhecido como A.M.I.L.
Pentil

Desambiguação